Баба́нин — русская фамилия. Известные носители:
 Бабанин, Анатолий Андреевич — крымский учёный-морфолог и судебный медик.
 Бабанин, Иван Акимович — Герой Советского Союза.
 Бабанин, Максим Игоревич (род. 1988) — российский боксёр.
 Бабанин, Николай Андреевич — Герой Советского Союза.
 Бабанин, Олег Иванович (род. 1947) — советский футболист.
 

 Бабанина, Светлана Викторовна (род. 1943) — советская пловчиха.

См. также 
 Бабанины